Dodonow ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Ignatjewitsch Dodonow (1923–1985), sowjetischer Psychologe 
 Jewgeni Andrejewitsch Dodonow (1905–1974), sowjetischer Maler 

Siehe auch:
 Dodonowo, Ort in der Region Krasnojarsk, Russland